Aufgabeort bedeutet
 im Postwesen der Ort, an dem eine Sendung aufgegeben (das heißt einer Außenstelle des Postunternehmens übergeben) wurde
 im Journalismus der Ort, an dem eine Meldung verfasst wurde, siehe Aufgabeort (Journalismus)